Чешихин:
 Чешихин, Василий Евграфович (более известный по псевдониму «Ч. Ветринский»; 1867—1923) — историк русской литературы и общественной мысли, публицист, журналист. Сын писателя Е. В. Чешихина.
 Чешихин, Всеволод Евграфович (1865—1934) — писатель, поэт, литературовед, публицист, музыковед, историк русской оперы. Сын писателя Е. В. Чешихина.
 Чешихин, Евграф Васильевич (1824—1888) — писатель.
 Чешихин, Измаил Васильевич (1832—1899) — врач, специалист по клинической диагностике. Брат писателя Е. В. Чешихина.

 Чешихина, Вера Васильевна (1900—1978) — переводчик, член СП СССР, дочь В. Е. Чешихина.

Примечания

Литература